Steve 'n' Seagulls es una banda finlandesa, que realiza versiones en bluegrass de bandas de metal y hard rock de amplia trayectoria. La banda se dio a conocer en el verano de 2014 con la publicación de sus videos en Youtube. Ha sido especialmente popular la versión de la banda de "Thunderstruck" por AC/DC  que ha recibido más de 115 millones de reproducciones en Youtube El álbum de debut de la banda Farm Machine se publicó a través del sello Spinefarm Records el 8 de 2015. En noviembre de 2015, Steve 'N' Seagulls estuvieron participando en The A.V. Club Undercover haciendo la versión de "Sabotaje", canción popularizada por los Beastie Boys. El 3 de agosto de 2016 lanzaron la versión de Aces High para promocionar su segundo álbum de estudio Brothers in Farms

Algunos dicen que el nombre de la banda es un juego de palabras para sonar como el nombre del actor americano Steven Seagal aunque en verdad fue extraído desde un error en la vocalización de un verso de la canción "Wishmaster" de la banda también finesa "Nigthwish" interpretado por Tarja Turunen y que ha sido satirizada en un video.

Miembros de la banda 
Miembros actuales
 Remmel – Voces, Guitarra Acústica, Balalaika, Mandolina
 Herman – Banjo, Voces, Guitarra Acústica
 Hiltunen – Acordeón, Kantele, Mandolina, Piano / Teclados, Flauta
 Jamppa– Contrabajo, Coros y Voces
 Skubu - Tambores y Percusiones, Coros y Voces

Versiones más populares 
 The Trooper de Iron Maiden
 Nothing Else Matters, Seek and Destroy de Metallica
 Paradise City, November Rain de Guns N' Roses
 Cemetery Gates de Pantera

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Canal de Youtube
 VEVO Canal

Grupos de música de Finlandia